Schleid – comune del circondario Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Schleid – comune del circondario rurale Wartburgkreis (Turingia)